Gualeguay kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Gualeguay, kommun, Entre Ríos, 
 Gualeguay (kommunhuvudort), Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar